La Nordisk Mesterskap 1937-1947 di calcio fu la 4ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la , giunto al suo secondo titolo.

Formula 
Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa. A causa dello scoppio della Seconda guerra mondiale le gare previste per il 1940 furono disputate solo nel 1947.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1937

1938

1939

1947

Classifica finale

Statistiche

Classifica marcatori

Bibliografia
 Alsiö Martin, Frantz Alf, Lindahl Jimmy, Persson Gunnar (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.

Collegamenti esterni

1937-1947